Podeswa ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Podeswa (* 1946), deutsche Hürdenläuferin und Sprinterin
 Rainer Podeswa (* 1957), deutscher Politiker (AfD)